La Liga Colombiana de Béisbol Profesional 2015-16, por motivos de patrocinio Copa Claro Sports de Béisbol 2015-2016, fue la 40° edición del béisbol invernal en Colombia.

Se tenía programado como fecha de inicio el 6 de noviembre de 2015, sin embargo se aplazó para el 13 de noviembre por petición de Coldeportes para no cruzarse los Juegos Deportivo Nacional que finalizarán el 12 de noviembre. El campeón disputará la Serie Latinoamericana 2016 en representación de Colombia.

El Juegos de Estrellas se llevó a cabo el 12 de diciembre del 2015 en el Estadio Veinte de enero de Sincelejo, Sucre casa de Toros de Sincelejo. Los Extranjeros ganaron el juego 3-2 a los Nacionales.

Equipos participantes

Temporada regular 
Desde el 13 de noviembre del 2015 hasta el 6 de enero del 2016.

Posiciones

Resultados 
Se disputarán 42 juegos cada equipo a partir del 13 de noviembre del 2015 hasta enero del 2016.

{|class="wikitable collapsible collapsed" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Semana 3 - 24 al 29 de noviembre
|-
!width="100"|Visitante
!width="55"|Resultado
!width="100"|Local
!width="150"|Estadio
!width="85"|Fecha
!width="40"|Hora
!width="55"|Transmisión
|-align=center
|Toros
|4 : 6
|bgcolor=#D0E7FF|Tigres
|Estadio Once de Noviembre, Cartagena
|24 de noviembre
|19:00
|
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Caimanes
|5 : 4
|Leones
|Estadio 18 de Junio, Montería
|rowspan=2|25 de noviembre
|rowspan=2|19:00
|
|-align=center
|Toros
|2 : 4
|bgcolor=#D0E7FF|Tigres
|Estadio Once de Noviembre, Cartagena
|
|-align=center
|Leones
|5 : 6
|bgcolor=#D0E7FF|Caimanes
|Estadio 3 de Mayo, Lorica
|rowspan=2|26 de noviembre
|rowspan=2|19:00
|
|-align=center
|Toros
|5 : 6
|bgcolor=#D0E7FF|Tigres
|Estadio Once de Noviembre, Cartagena
|
|-align=center
|Leones
|6 : 11
|bgcolor=#D0E7FF|Tigres
|Estadio Once de Noviembre, Cartagena
|rowspan=2|27 de noviembre
|rowspan=2|19:00
|
|-align=center
|Caimanes
|2 : 6
|bgcolor=#D0E7FF|Toros
|Estadio 20 de Enero, Sincelejo
|Claro Sports
|-align=center
|Leones
|2 : 4
|bgcolor=#D0E7FF|Tigres
|Estadio Once de Noviembre, Cartagena
|rowspan=2|28 de noviembre
|rowspan=2|17:00
|
|-align=center
|Toros
|4 : 5
|bgcolor=#D0E7FF|Caimanes
|Estadio 3 de Mayo, Lorica
|
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Leones
|8 : 3
|Tigres
|Estadio Once de Noviembre, Cartagena
|rowspan=2|29 de noviembre
|16:00
|Claro Sports
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Caimanes
|3 : 2
|Toros
|Estadio 20 de Enero, Sincelejo
|17:00
|
|}

 Diciembre 

 Enero 

 Pre Play Off 
Se jugó del 9 al 14 de enero del 2016 en cinco juegos entre el segundo y tercero de la fase regular. Todos los juegos de esta fase tendrán transmisión en vivo por Claro Sports.Leones de Montería logró la clasificación a falta de 3 juegos para terminar la temporada regular. Toros de Sincelejo clasificó a un juego del final del torneo al pre play off.

 Desarrollo 
La serie tomo inició en Montería donde Leones tomó ventaja 1-0 en el primer juego tras blanquear a Toros de Sincelejo 4-0, sin embargo en el segundo juegos los Toros empatarían la serie 1-1 tras vencer 10-2 a Leones. Trasladándose la serie a Sincelejo, los Leones ganaron 4-3 y 5-4 a Toros logrando así dejar la serie 3-1 y el paso a la final para los felinos.

 Play Off Final 
Se disputará entre el ganador de la fase anterior y el líder de la fase regular. Programado a siete juegos entre el 16 y el 24 de enero de 2016. A falta de cinco juegos para finalizar la temporada regular Caimanes de Barranquilla' se clasificó a la final del torneo.

 Desarrollo Play Off Final 
Caimanes tomó ventaja en la serie ganando los dos primeros juegos en casa por 9-0 y 4-2, en casa de Leones la serie se puso 2-1 en el tercer juego y en el cuarto juego Caimanes volvería a ganar por 5-2 para quedar a una victoria del título, sin embargo Leones vencería 3-1 a Caimanes en el quinto juego y forzó al sexto juego, luego de un apretado juego en 11 entradas un home tun de Art Charles le dio la victoria a Caimanes 8-6 cuando y el título ganando la serie 4-2.

 Los mejores 
 Temporada regular hasta el 6 de enero de 2016''

Bateadores

Lanzadores

Los mejores de la semana 
La Liga Colombiana de Béisbol Profesional premia a los mejores de la primera y la quinta semana del torneo.

Jugadores premiados 
Estos fueron los premios entregados por Rawlings Gold Glove Awards a los mejores de la temporada.

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional

Béisbol en Colombia
Temporadas de la LCBP
Béisbol en 2015
Béisbol en 2016
Deporte en Colombia en 2015
Deporte en Colombia en 2016